On the Road kan syfta på:

Filmer 
 On the Road (film) – en amerikansk film från 2012
 On the Road (The String Cheese Incident) – en dokumentär från 2003
 On the Road: A Document – en dokumentär från 1964

Litteratur 
 On the Road – en roman från 1957 av Jack Kerouac, se På väg
 On the Road (1886) – en novell av Anton Tjechov, originaltitel На пути

Musik

Album 
 On the Road (album av Count Basie) – ett musikalbum av Count Basie från 1979
 On the Road (album av George Carlin) – ett album med ståuppkomik av George Carlin från 1977
 On the Road (album av Lee Roy Parnell) – ett album av Lee Roy Parnell från 1993
 On the Road (album av Miss Kittin) – ett musikalbum av Miss Kittin från 2002
 On the Road (album av Traffic) – ett livealbum av Traffic från 1973
 On the Road 1972 – ett livealbum av Camel utgivet 1992
 On the Road 1981 – ett livealbum av Camel utgivet 1997
 On the Road 1982 – ett livealbum av Camel utgivet 1994

Sånger 
 "On the Road (Dick Damron-sång), 1976
 "On the Road (Bob McDill-sång) – en countrylåt skriven av Bob McDill, inspelad av Lee Roy Parnell 1993 och Lalla Hansson 2002
 "On the Road", en sång av Larry Conklin
 "On the Road", en sång av Shinhwa
 "On the Road", en sång från den animerade filmen Thumbelina (1994)

TV-serier 
 On the Road (tjeckisk TV-serie), en TV-serie från 2006 och framåt
 On the Road (hongkongnesisk TV-serie), en TV-serie från 2006–2008
 On the Road (italiensk TV-serie), 2006
 On the Road with Austin & Santino, en amerikansk reality-TV-serie från 2010

Se även 
 On the Road Again
 På väg (olika betydelser)

Referenser